Суперкубок Японії з футболу 1999  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 1999 року. Переможець кубка Імператора Японії 1998 Йокогама Флюґелс був розформований, тому у поєдинку за суперкубок 1999 року прийняли учать чемпіон Японії клуб Касіма Антлерс та фіналіст кубка Імператора Японії клуб Сімідзу С-Палс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1999
Японія
Лютий 1999
1999 в Японії
Футбольні змагання у Токіо